Guidotti je priimek več oseb:
 Alessandro Guidotti, francoski general
 Galgano Guidotti, svetnik
 Patrick Guidotti, ameriški matematik